Carmen Giménez puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

Carmen Giménez Flores, II vizcondesa de Termens;
Carmen Giménez Martín, conservadora de arte española;
Carmen Giménez, actriz argentina;
Norma Elizabeth del Carmen Giménez, actriz argentina de cine y teatro.